Fiedorówka – potok, dopływ Malinki
 Fiedorówka – polana w Gorcach
 Fiedorówki – osiedle Piwnicznej-Zdroju

Zobacz też 
 Fiedorowizna